Серхіо Гадеа Паніселло (; 30 грудня 1984 року, Пусол, Іспанія) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP. За кар'єру здобув 3 перемоги на етапах серії Гран-Прі. Найкращим його результатом за підсумками сезону є 2 п'ятих місця в класі 125cc (у 2006 та 2009 роках).

Після завершення професійних виступів у мотоспорті Серхіо став інструктором зі стрибків з парашутом.

Статистика кар'єри

У розрізі сезонів

Примітки

Джерела 
 Профіль на офіційному сайті MotoGP 

Іспанські мотогонщики
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 125cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі Moto2
Мотогонщики чемпіонату світу з супербайку